Соломоновы Острова — конституционная монархия и королевство Содружества, король Карл III является главой государства, с официальным титулом «Король Соломоновых островов». Представлена генерал-губернатором.

Наследование престола 
Наследование престола осуществляется согласно Акту о престолонаследии 1701 года с изменениями от 2011 года. Порядок престолонаследия определяется принципом абсолютной примогенитуры (известной также как шведская система престолонаследия), то есть престол передаётся по нисходящей линии независимо от пола. Кроме того, наследник до момента вступления на престол должен быть протестантом и находиться в евхаристическом общении с англиканской церковью, но может вступать в брак с католиком. 

В данное время наследником престола является принц Уильям, наследником второй очереди — старший ребёнок принца Уильяма Джордж Уэльский.

Титул
На Соломоновых островах официальный титул Короля гласит:

Список

Примечания

Королевства
Политика Соломоновых Островов